«Human. :II: Nature.» — дев'ятий студійний альбом фінського симфо-метал-гурту Nightwish. Альбом вийшов 10 лютого 2020.

Список композицій

Учасники запису 
 Флор Янсен — вокал, бек-вокал (трек №4)
 Туомас Голопайнен — композитор, клавішні
 Емппу Вуорінен — гітари
 Марко Гієтала — бас-гітара, вокал (трек №9), акустична гітара, бек-вокал
 Кай Хахто — ударні
 Трой Доноклі — ірландська волинка, вістл, концертний вістл, бузукі, боран, вокал (трек №4), бек-вокал

Чарти 
Тижневі чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 
 Альбом на сайті Metallum Archives 

Альбоми Nightwish
Альбоми Nuclear Blast
Альбоми фінських виконавців
Альбоми симфонічного металу
Англомовні музичні альбоми